Van Burmania - adellijk geslacht 
 Burmaniapark - wijk in Drachten
 Burmania-spreekwoorden - verzameling spreekwoorden uit de 17e eeuw
 Burmaniaterp (ook wel: Westerterp) - een van de dorpsterpen in Ferwerd

Gebouwen
 Burmaniahuis - monumentaal herenhuis in Leeuwarden
 Nieuw-Burmaniahuis - voormalig pand in Leeuwarden
 Burmania (pakhuis) - monumentaal pakhuis in Leeuwarden
 Burmania State (Goutum) - voormalige state in Goutum
 Burmania State (Stiens) (ook wel: Hayema State) - voormalige state in Stiens
 Herjuwsma State (ook wel: Burmania State) - voormalige state in Ferwerd

Waterlopen
 Burmaniasloot - waterloop tussen Drachten en Opeinde
 Burmaniavaart (officieel: Burmaniafeart) - opvaart bij Ferwerd

Organisaties
 TC Burmania - tennisvereniging in Vledder
 Christelijke Scoutinggroep Burmania - scoutingvereniging in Leeuwarden